Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2018 vond plaats van maandag 15 tot en met zaterdag 20 oktober 2018 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de 23e editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2018. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Julia Görges was haar titel niet komen verdedigen. Zij verkoos deel te nemen aan het toernooi van Luxemburg.

De als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een rugblessure.

Het zesde reekshoofd, Darja Kasatkina uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de Tunesische kwalificante Ons Jabeur in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Kasatkina wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Moskou op haar naam te schrijven, nadat zij een jaar eerder al de finale bereikte. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2018. Zij won US$ 162.010 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was als zevende geplaatst, maar strandde al in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens was het vierde reekshoofd, en kreeg daardoor een vrijstelling voor de eerste ronde. Zij verloor haar openingspartij in de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tímea Babos en Andrea Hlaváčková hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Alle vier reekshoofden sneuvelden al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Aleksandra Panova en Laura Siegemund won het toernooi. In de op vrijdag 19 oktober gespeelde finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Darija Jurak en Raluca Olaru in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Russin Panova had daarnaast zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Duitse Siegemund drie.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met Oksana Kalasjnikova uit Georgië. Zij waren als vierde geplaatst, maar konden al na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Moskou 2018
Moskou